Звонимир Ференчић (Гарешница, 21. фебруар 1925 — Загреб, 25. септембар 1998) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1954. || Сумњиво лице  || Ђока (као З. Ференчић)
|-
| 1959. || Стаклени параван ТВ филм || /
|-
| 1959. || Јурњава за мотором  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Девети круг  || Редарственик
|-
| 1960. || Парница око магареће сјене ТВ филм || /
|-
| 1960. || Поштар звони два пута ТВ филм || /
|-
| 1960. || Нестали помаже истрагу ТВ филм || /
|-
| 1961. || Срећа долази у 9  || Представник синдиката
|-
| 1961. || Гола цеста ТВ филм || /
|-
| 1961. || Човјек од важности ТВ филм || /
|-
| 1962. || Звиждук у осам  || Новинар 3 
|-
| 1962. || Грађанин Дахлке ТВ филм || /
|-
| 1964. || Пред сваким прагом ТВ филм || /
|-
| 1964. || Мртво слово ТВ филм || /
|-
| 1964. || Докторова ноћ ТВ филм || /
|-
| 1965. || Ту негде покрај нас] ТВ серија || /
|-
| 1965. || Дилеме ТВ серија || /
|-
| 1965. || Нема разлога за узбуну ТВ филм || /
|-
| 1966. || Педесети рођендан ТВ филм || /
|-
| 1966. || Миротворци ТВ филм || /
|-
| 1967. || Протест  || Замјеник директора
|-
| 1967. || Подневна пауза ТВ филм || /
|-
| 1968. || За његово добро ТВ филм || /
|-
| 1968. || Политичка вечера ТВ филм || /
|-
| 1969. || Кад чујеш звона  || Шофер камиона
|-
| 1969. || Метеор ТВ филм || /
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || Водич
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ филм || 
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ серија || 
|-
| 1970. || Пансион с топлом и хладном водом ТВ филм || /
|-
| 1970. || Мејаши ТВ серија || Франц Ожболт - „Цинобер”
|-
| 1970. || Колиње ТВ филм || Франц Ожболт - „Цинобер”
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || /
|-
| 1975. || Грунтовчани ТВ серија || Франц Ожболт - „Цинобер”
|-
| 1976. || Избавитељ  || Накладник
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Браун
|-
| 1978. || Испит зрелости ТВ филм || Равнатељ
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија|| Сељак при клијети
|-
| 1978. || Судите ме ТВ филм || /
|-
| 1979. || Љубица ТВ филм || /
|-
| 1979. || Дај што даш  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Шпијунска веза ТВ филм || /
|-
| 1978 1980. || Пуном паром ТВ мини серија || /
|-
| 1981. || Краљево ТВ филм || /
|-
| 1981. || Високи напон  || Трговац
|-
| 1982. || Хоћу живјети  || Мато Крамарић
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Домобрански пуковник Лорен / Сељак
|-
| 1985. || Хорватов избор  || Грго Томерлин
|-
| 1985. || Нитко се неће смијати ТВ филм || Шеф погона
|-
| 1986 1987. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Грго Томерлин
|-
| 1987. || Теревенка ТВ филм || /
|-
| 1988. || -{Stealing Heaven}-  || Бишоп продуцер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Неуништиви ТВ серија || /
|-
| 1990. || Диригенти и музикаши ТВ мини серија || Рок Кубура
|-
| 1983 1991. || Смоговци ТВ серија || Директор школе
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1925.
Умрли 1998.
Хрватски глумци
Југословенски глумци